

События 
«Год трёх римских пап».

Январь 
 1 января
 В Бирме начались двухнедельные выборы в Народное собрание.
 На Шри-Ланке введено президентское правление.
 Катастрофа Boeing 747 под Бомбеем, при посадке в океан погибли 213 человек.
 5 января — в Турции утверждено новое правительство во главе с Бюлентом Эджевитом.
 7 января — Побоище на Акка Ларентия в Риме, убийство ультралевыми двух молодых активистов неофашистской партии, третий погиб в тот же день в столкновениях с полицией.
 9 января
 В Женеве возобновились переговоры СССР и США об ограничении стратегических вооружений (ОСВ).
 Исламская революция в Иране: после публикации в правительственной газете «Эттелаат» критической статьи об аятолле Хомейни в Иране начинаются антиправительственные волнения, подавленные армией и полицией.
 Сандинистский фронт национального освобождения Никарагуа распространяет в Эксельсиоре (Коста-Рика) заявление об отказе от диалога с режимом президента Анастасио Сомосы.
 10 января
 Старт космического корабля «Союз-27», приземление 16 марта 1978 года. Экипаж старта — В. А. Джанибеков, О. Г. Макаров.
 В Манагуа убит редактор оппозиционной правящему режиму газеты «Пренса» и председатель оппозиционного «Демократического союза освобождения» Педро Чаморро.
 15-16 января
 На конституционном референдуме в Эквадоре 57,7 % высказалось за необходимость введения новой конституции страны.
 16 января — приземление корабля «Союз-26». Экипаж посадки — В. А. Джанибеков, О. Г. Макаров. В первый раз состоялась экспедиция посещения на орбитальную станцию и в первый раз произошла замена космического корабля на орбите (экипаж стартовал на «Союзе-27»).
 18 января — Европейский суд по правам человека признал правительство Великобритании виновным в жестоком обращении с заключёнными из Северной Ирландии.
 24 января — при входе в атмосферу разрушился и упал на Северо-Западные территории Канады, вызвав радиоактивное заражение, советский спутник «Космос-954».
 26 января — временный президент Кипра Спирос Киприану провозглашён президентом на следующие 5 лет.
 27 января — президент Никарагуа Анастасио Сомоса отверг обращение предпринимательских кругов страны о своей отставке.
 28 января — в СССР учреждена Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР».
 30 января — приведено к присяге II конституционное правительство Португалии во главе с Мариу Суаришем.
 31 января — Венесуэла по политическим причинам отказалась поставлять нефть в Никарагуа.

Февраль 
 2 февраля
 В Никарагуа отряды Сандинистского фронта национального освобождения проводят операцию по захвату городов Ривас и Гранада.
 в ходе войны с Сомали эфиопская армия освободила город Харар.
 2 и 11 февраля — в условиях однопартийной системы в Судане прошли парламентские выборы.
 3 февраля
 В РСФСР в связи с предстоящей всесоюзной переписью населения временно прекращены административно-территориальные изменения с 1 июня 1978 года до 1 мая 1979 года.
 На выборах в ландтаг Лихтенштейна победила партия Патриотический союз (8 мест из 15), главой нового правительства стал Ханс Брунхарт.
 4 февраля — в соответствии с поправкой к конституции Шри-Ланки о введении в стране президентского правления лидер правящей Объединённой национальной партии, премьер-министр Джуниус Джаявардене стал президентом республики на шестилетний срок. Премьер-министром президент назначил 6 февраля Ранасингхе Премадасу.
 5 февраля — на всеобщих выборах в Коста-Рике победил блок правых сил «Оппозиционное единство» (43,4 % голосов, 27 из 57 мест в парламенте), его лидер Родриго Карасо Одио (получил 50,5 % голосов) и стал президентом страны.
 8 февраля — президент Сирии Хафез Асад в очередной раз переизбран на свой пост на безальтернативных выборах.
 12 февраля — на всеобщих выборах в Парагвае президентом в очередной раз переизбран Альфредо Стресснер. Он и правящая партия «Колорадо» получили 90,77 % голосов.
 15 февраля
 Президентом Финляндии в 4-й раз избран Урхо Калева Кекконен, получивший 259 из 300 голосов выборщиков.
 В Родезии белые поселенцы соглашаются на многорасовую демократию и создание парламента с чёрным большинством в течение двух лет.
 16 февраля — в Кувейте сформировано новое правительство во главе с шейхом С. А. ас-Сабахом.
 17 февраля — в СССР присвоено звание Маршала Советского Союза генералу армии С. Л. Соколову и звание генерала армии генерал-полковнику В. И. Варенникову.
 20 февраля — Л. И. Брежнев награждён орденом «Победа».
 21 февраля — при проведении строительных работ в центре Мехико обнаружена Великая пирамида Теночтитлана.
 26 февраля 
 На парламентских выборах в Колумбии победила Либеральная партия, получившая 55,23 % голосов и 62 из 112 мест в парламенте.
 На всеобщих выборах в Сенегале победила правящая Социалистическая партия, получившая 81,74 % голосов и 82 из 100 мест в парламенте. Президентом в очередной раз переизбран Леопольд Седар Сенгор, получивший 82,2 % голосов.
 28 февраля — в Мали смещены с постов и арестованы по обвинению в подготовке переворота члены Военного комитета национального освобождения министр внутренних дел Карим Дембеле, генеральный директор службы безопасности Тьекоро Багайоко и министр общественных работ Киссима Дукара, позже был арестован министр иностранных дел Шарль Самба Сиссоко (позже были осуждены на большие сроки).

Март 
 1 марта — останки Чарли Чаплина были вырыты и похищены с целью выкупа (найдены и перезахоронены в мае).
 2 марта
 Старт космического корабля «Союз-28» с первым в истории международным экипажем в составе лётчика-космонавта СССР А. А. Губарева и космонавта-исследователя гражданина Чехословацкой Социалистической Республики В. Ремека в рамках программы «Интеркосмос». Приземление 10 марта 1978 года.
 Генерал Не Вин переизбран председателем Государственного совета Бирмы. 3 марта премьер-министром страны вновь назначен Маун Маун Кха.
 4 марта — армия Эфиопии выбила армию Сомали из города Джиджига.
 5 марта
 На 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 5-го созыва принята новая Конституция КНР. Председателем Постоянного комитета ВСНП (главой государства) избран Е Цзяньин, Председатель ЦК КПК Хуа Гофэн утверждён премьером Госсовета КНР.
 Всеобщие выборы в Гватемале. Правящая военная группировка через конгресс объявила победителем (ни один из кандидатов не набрал 50 % голосов) кандидата Революционной и Институционно-демократической партий генерала Ромео Лукаса Гарсию.
 8 марта — в Никарагуа группа подпольщиков во главе с Норой Асторга захватила и казнила руководителя спецслужб страны генерала Рейнальдо Переса Вегу.
 Эфиопские, йеменские и кубинские воинские соединения вышли к границе Сомали. Министерство информации и национальной ориентации Сомали объявило, что Сомали прекращает военные действия против Эфиопии и выводит свои войска из Огадена.
 Восемь социалистических стран — СССР, Болгария, Венгрия, ГДР, Монголия, Польша, Румыния и Чехословакия внесли на рассмотрение Комитета по разоружению проект конвенции о запрещении ядерного нейтронного оружия.
 11 марта — Теракт на Прибрежном шоссе в Израиле, погибло 39 израильтян и 9 палестинцев.
 12 марта 
 Первый тур выборов в Национальное собрание Франции. Вперёд выходит блок левых партий (Французская социалистическая партия, Французская коммунистическая партия и Движение левых радикалов) — Единые левые (48,6 %).
 На парламентских выборах в Сальвадоре в условиях бойкота со стороны оппозиции победила правящая Национальная коалиционная партия, получившая 90,3 % голосов.
 14 марта — армия обороны Израиля начала военную операцию против Организации освобождения Палестины на территории Южного Ливана.

 15 марта — Эфиопия и Сомали подписывают перемирие. Конец войны за Огаден.
 16 марта
 Приземление космического корабля «Союз-27». Экипаж посадки — Ю. В. Романенко, Г. М. Гречко.
 Катастрофа супертанкера «Амоко Кадис» с крупнейшим на тот момент нефтяным разливом в истории.
 Резня на площади Беязыт — террористическая атака «Серых волков» в Стамбуле; погибли 7 человек, ранен 41.
 Похищение бывшего премьер-министра Италии Альдо Моро боевиками «Красных бригад» (убит 9 мая).
 17 марта — президент Боливии Уго Бансер разорвал дипломатические отношения с Чили после отказа Аугусто Пиночета вести переговоры о предоставлении Боливии выхода к морю.
 19 марта — второй тур выборов в Национальное собрание Франции. Правящей коалиции удалось сохранить большинство в Национальное собрание (287 из 491).
 22 марта
 Народный консультативный конгресс Индонезии в очередной раз переизбрал президентом страны Сухарто.
 Силы ООН по поддержанию мира в Ливане начали занимать позиции на юге страны в соответствии с резолюцией № 425 Совета Безопасности ООН от 19 марта 1978 года.
 27 марта — новым премьер-министром Сирии стал Мухаммед Али аль-Халяби.

Апрель 
 1 апреля — вступили в силу Ямайские соглашения 1976 года, закрепляющие систему «плавающих курсов» валют стран—членов МВФ и заменяющие оценку золотых резервов в долларах на оценку в единицах СДР (специальные права заимствования).
 3 апреля — установлены дипломатические отношения между СССР и Джибути.
 7 апреля
 На парламентских выборах на Филиппинах правящий блок «Движение нового общества» получил 71,13 % голосов и 150 из 190 мест в парламенте.
 Президент США Джимми Картер объявил, что откладывает производство нейтронных бомб.
 9 апреля — в Сомали группа офицеров предприняла неудачную попытку переворота и смещения президента Сиада Барре.
 12 апреля — Верховным Советом РСФСР введена в действие новая Конституция РСФСР, действовавшая до принятия Конституции РФ в 1993 году.
 14 апреля
 В Тбилиси прошла массовая демонстрация с требованием признания грузинского языка официальным в республике.
 В Родезии приведено к присяге первое в истории правительство с участием представителей не-белого большинства. Премьер-министром остался Ян Смит.
 15 апреля — железнодорожная катастрофа близ Мондзуно (Италия). Погибли 42 человека.
 19 апреля — в условиях безальтернативности президентом Израиля избран представитель оппозиции Ицхак Навон.
 20 апреля
 Южнокорейский Боинг-707, вторгшийся в воздушное пространство СССР, повреждён советским перехватчиком и совершил вынужденную посадку в районе Кеми.
 В Гане власти проводят аресты в связи с раскрытием заговора.
 22 апреля — Конституционная ассамблея Йемена избрала председателя Совета командования А. Х. Гашими президентом страны.
 27 апреля — военный переворот («Апрельская революция») в Афганистане. К власти приходит Народно-демократическая партия Афганистана.
 30 апреля
 Провозглашена Демократическая Республика Афганистан. Главой государства, главой Революционного совета и премьер-министром стал Нур Мухаммед Тараки.
 Парламентские выборы в Верхней Вольте, победила правящая партия Демократический Союз-Африканское демократическое движение (42,54 % голосов и 28 из 57 мест в парламенте).

Май 
 2 мая — глава военной хунты Аргентины генерал Хорхе Рафаэль Видела назначен президентом страны. Одновременно объявлено, что 1 августа он выйдет в отставку из армии и станет гражданским лицом.
 4 мая — бои десанта специальных частей ЮАР в г. Кассинга (северо-западная часть ангольской провинции Квандо-Кубанго), где располагался крупный военный лагерь СВАПО с кубинскими и намибийскими частями.
 4 мая — Норвегия открыла запасы природного газа в Арктике.
 9 мая
 Глава Афганистана Нур Мухаммед Тараки в речи по радио провозгласил программу радикальных социалистических преобразований.
 В Риме убит ранее похищенный «Красными бригадами» бывший премьер-министр страны Альдо Моро.
 13 мая — в ходе гражданской войны в Заире отряды Фронта национального освобождения Конго (FLNC) заняли аэропорт Лубумбаши, а 15 мая — крупный промышленный центр город Колвези и продолжили расширять наступление против правительственных войск.
 13 мая — наёмники во главе с Бобом Денаром свергли правительство президента Али Суалиха на Коморских Островах.
 15 мая — парламент Науру избрал Хаммера Деробурта президентом страны.
 16 мая
 Президентом Доминиканской республики избран Антонио Гусман (52,36 % голосов), его Доминиканская революционная партия получила 50,98 % и 48 из 91 места в парламенте.

 Революционный совет Афганистана утвердил новые герб и флаг страны, а также лишил гражданства бывшего короля Захир-Шаха и ещё 22 представителей династии Надиров.
 19 мая — в Заире начинаются бои Иностранного легиона Франции и воздушно-десантных частей Бельгии против повстанцев (Вторая война в Шабе).
 20 мая — президентом Тайваня стал Цзян Цзинго.
 21 мая — десантники Французского Иностранного легиона под командованием полковника Филиппа Эрюлена выбивают повстанцев из города Колвези. Отряды FLNC с большими потерями отступают на территорию Анголы.
 26 мая — в Кампучии против режима Пол Пота восстают две дивизии. Восстание подавлено через несколько дней. В стране официально введены законы военного времени.
 28 мая
 Генерал Сангуле Ламизана переизбран президентом Верхней Вольты во 2-м туре выборов.
 В условиях однопартийной системы в Камеруне прошли парламентские выборы.
 На выборах в Генеральный совет Сан-Марино первое место заняла Христианско-демократическая партия (42,3 %, 26 мест из 100). Но у власти осталась левоцентристская партийная коалиция.

Июнь 
 1 июня — в Аргентине начался 11-й Чемпионат мира по футболу.
 3 июня — генерал Зиаур Рахман избран президентом Бангладеш на всеобщих выборах (получил 76,6 % голосов)).
 4 июня — президентом Колумбии избран кандидат либеральной Хулио Сесар Турбай Айяла (получил 49,3 % голосов).
 9 июня — министерство иностранных дел КНР заявило о прекращении содействия в строительстве ряда объектов в Социалистической Республике Вьетнам.
 13 июня — Израиль завершил вывод своих войск из Ливана, передав южную часть страны под контроль правохристианских сил.
 15 июня
 Президент Италии Джованни Леоне ушёл в отставку, обвинённый в налоговом мошенничестве при получении взяток от американской компании Lockheed.
 Старт космического корабля «Союз-29» (приземление 3 сентября 1978 года). Экипаж старта — В. В. Ковалёнок, А. С. Иванченков
 18 июня — в Перу прошли выборы в Конституционное собрание, которое должно выработать новую конституцию страны.
 23 июня — на XI съезде Союза коммунистов Югославии председателем партии без ограничения срока полномочий избран Иосип Броз Тито.
 24 июня — убит президент Северного Йемена Ахмад Хуссейн Гашими.
 25 июня
 Попытка государственного переворота в Южном Йемене. Обвинённый в мятеже глава государства Салем Рубайя Али был убит 26 июня. Новым председателем президентского совета назначен премьер-министр Али Насер Мухаммед.
 На парламентских выборах в Исландии победила Партия независимости (32,7 % голосов, 14 из 40 мест в парламенте), однако её лидер, премьер-министр Гейр Хадльгримссон не сумел сформировать коалиционное правительство.
 27 июня — старт космического корабля «Союз-30» со вторым международным экипажем: П. И. Климук и гражданин Польши Мирослав Гермашевский (приземление 5 июля).
 29 июня — в условиях однопартийной системы в Малави прошли парламентские выборы.
 30 июня — эфиопские войска начали активные боевые действия против сепаратистов в Эритрее.

Июль 
 3 июля
 Подписан Амазонский пакт — договор об экономическом сотрудничестве стран бассейна реки Амазонки — Бразилии, Боливии, Венесуэлы, Гайаны, Колумбии, Перу, Суринама и Эквадора.
 КНР объявила о прекращении всех видов экономической и технической помощи Социалистической Республике Вьетнам и об отзыве всех работавших там китайских специалистов.
 5 июля — Высший военный совет Ганы сместил президента страны генерала Игнатиуса Ачампонга, назначив на его место генерал-лейтенанта Фреда Акуффо.
 6 июля — президентские выборы в Южной Корее. Действующий президент Пак Чон Хи переизбран на безальтернативной основе.
 7 июля — провозглашена независимость Соломоновых островов.
 8 июля — социалист Алессандро Пертини избран 7-м президентом Италии.
 8 и 12 июля — парламентские выборы в Малайзии. Правящий Национальный фронт получил 85,06 % голосов и 131 из 154 мест в парламенте.
 9 июля — На всеобщих выборах в Боливии президентом был избран Хуан Переда Асбун, доверенное лицо диктатора Уго Бансера, официально набравший 50,88 % голосов. Через 4 месяца результаты выборов были аннулированы, как сфальсифицированные.
 10 июля — военный переворот в Мавритании. Свергнут первый президент страны Моктар ульд Дадда. Власть перешла в руки Военного комитета национального возрождения во главе с подполковником Мустафой ульд Мухаммедом Салехом.
 17 июля — президентом Йеменской Арабской Республики избран командующий Таизским военным округом подполковник Али Абдалла Салех.
 21 июля — в Боливии произошёл переворот, генерал Уго Бансер Суаресотстранён от власти, генерал Хуан Переда Асбун занявший 1-е место на отменённых позже выборах 9 июля, провозгласил себя президентом.
 25 июля — рождение первого ребёнка, зачатого в результате искусственного оплодотворения.
 28 июля — на безальтернативных выборах президентом Мальдивской Республики избран Момун Абдул Гаюм.

Август 
 6 августа
 Умер папа римский Павел VI.
 Парламентские выборы в Панаме. Около 40 % голосов получила Революционно-демократическая партия, которая в союзе с Народной партией и Широким Народным фронтом поддерживала левонационалистический курс генерала Омара Торрихоса.
 8 августа — военный переворот в Гондурасе. К власти приходит генерал Поликарпо Пас Гарсия.
 9 августа — ядерный взрыв в Якутии, «Кратон-4», (22 килотонны).
 10 августа — на пост президента Эквадора после военного правления вступил избранный гражданский президент Хайме Рольдос Агилера (погиб 24 мая 1981 года).
 12 августа — в Пекине подписан Договор о мире и дружбе между Японией и КНР.
 16 августа — принята новая конституция Шри-Ланки. Провозглашена Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка.
 17 августа — в Афганистане по обвинению к контрреволюционной деятельности арестована группа военных и министров во главе с министром национальной обороны генерал-майором Абдул Кадыром.
 22 августа — в Никарагуа боевые группы сандинистов во главе с Эденом Пасторой, Уго Торресом и Дорой Марией Тельес захватывают здание парламента в Манагуа (Операция «Свинарник») с 300 заложниками (в том числе 50 депутатов, министр внутренних дел и пр.) Через два дня все их требования удовлетворены, сандинисты вылетели за границу.
 24 августа — ядерный взрыв в Якутии, «Кратон-3», (19 килотонн).
 25 августа — в Никарагуа началась всеобщая забастовка.
 26 августа
 Новым папой римским стал итальянский кардинал Альбино Лучани, который взял себе имя Иоанн Павел I.
 В СССР стартовал космический корабль «Союз-31» (приземление 2 ноября). Экипаж старта — третий международный: В. Ф. Быковский и гражданин ГДР Зигмунд Йен (приземление 3 сентября).
 27 августа — в Иране в условиях непрекращающихся волнений отправлено в отставку правительство Джамшида Амузегара. Новым премьером назначен председатель Сената Джафар Шариф-Эмами (до 6 ноября 1978 года), в тот же день отменивший запрет на деятельность политических партий..
 29 августа
 Приведено к присяге правительство Португалии во главе с Алфреду Нобри да Коштой, сменившее отправленное 27 июля в отставку правительство Мариу Суариша (до 22 ноября 1978).
 В Чаде вступило в силу соглашение о национальном примирении. Глава Высшего военного совета генерал Феликс Маллум вступил на пост президента Чада (до 23 марта 1979), лидер повстанцев Хиссен Хабре стал премьер-министром (до 23 марта 1979).
 В Никарагуа всеобщая забастовка переросла в восстание против режима Анастасио Сомосы.

Сентябрь 
 1 сентября — в Исландии сформировано коалиционное правительство. Премьер-министром стал Оулавюр Йоуханнессон.
 8 сентября — Исламская революция в Иране: расстрел иранской полицией демонстрации в Тебризе, известный как «кровавая пятница», убито 122 человека, ранено около 4 тысяч.
 10 сентября — Формула 1. На старте Гран-при Италии происходит массовое столкновение. Сильнее всех пострадал швед Ронни Петерсон, который умер на следующий день.
 12 сентября — организаторами здравоохранения 138 государств принята Алма-Атинская декларация.
 16 сентября
 Главный военный администратор Пакистана генерал Мухаммед Зия-уль-Хак вступил на пост президента страны.

 В результате землетрясения на востоке Ирана силой 7,8 балла, погибло около 15 тысяч человек.
 17 сентября — Кемп-Дэвидские соглашения между Израилем и Египтом, США.
 19 сентября
 Соломоновы Острова приняты в ООН.
 СФНО объявило о прекращении наступления и переходе к обороне, отряды сандинистов оставили все ранее занятые крупные никарагуанские населённые пункты.
 25 сентября — столкновение двух самолётов над Сан-Диего, погибло 144 человека.
 28 сентября
 Смерть в Ватикане папы Иоанна Павла I.
 Питер Виллем Бота назначен премьер-министром Южно-Африканской Республики. На следующий день бывший премьер Балтазар Йоханнес Форстер избран президентом ЮАР.

Октябрь 
 1 октября — провозглашена независимость Тувалу, бывшей британской колонии Острова́ Э́ллис. Первым премьер-министром стал Тоарипи Лаути.
 4 октября
 Возобновление боевых действий в столице Ливана Бейруте приводит к гибели около 500 человек.
 В Египте сформировано правительство Мустафы Халиля.
 8 октября — ядерный взрыв «Вятка» (15 килотонн).
 11 октября
 На президентских выборах в Панаме (проводилось Национальным собранием народных представителей общин) победил Аристидес Ройо, получивший 97,2 % голосов.
 В Южном Йемене создана правящая Йеменская социалистическая партия. Генеральным секретарём ЦК ЙСП избран Абдель Фаттах Исмаил.
 Новое правительство Гвинеи-Бисау после гибели 7 июля Франсишку Мендеша возглавил Жуан Бернарду Виейра.
 12 октября — Уганда предъявила территориальные претензии Танзании. Вооружённые столкновения на общей границе.
 13 октября — после поражения в парламенте при голосовании по вопросу об использовании атомной энергии и отставке 5 октября правоцентристского правительства новым премьер-министром Швеции стал либерал Ула Ульстен,
 15 октября — на президентских выборах в Бразилии победил Жуан Фигейреду, получивший 61,1 % голосов.
 16 октября — Римским папой избран польский кардинал Кароль Войтыла, взявший себе имя Иоанн Павел II, первый папа не-итальянец за 455 лет.
 18 октября — новым премьер-министром Швеции стал Ула Ульстен.
 20 октября
 Новым премьер-министром Бельгии стал Поль ван ден Буйнантс.
 Президент Судана Джафар Нимейри заявил о поддержке Кемп-Дэвидских соглашений между Египтом и Израилем.
 22 октября — на безальтернативных президентских выборах на Коморских островах победил Ахмед Абдалла.
 24 октября — Исламская революция в Иране: правительственным указом распущена правящая и единственная в стране партия «Растахиз».
 26 октября — президенты Сирии Хафез Асад и Ирака Ахмед Хасан аль-Бакр подписали в Багдаде Хартию совместных национальных действий, предполагавшую создание федерации двух стран.
 29 октября — в Эфиопии опубликована прокламация ВВАС «О проведении национальной революционной кампании по развитию и об учреждении Высшего совета национального планирования».

Ноябрь 
 1 ноября
 Войска Уганды вторглись в Танзанию. Начало войны между двумя странами.
 В Боливии по обвинению в заговоре арестована группа офицеров и левых политиков.
 2 ноября — приземление корабля Союз-31. Экипаж посадки — В. В. Ковалёнок, А. С. Иванченков.
 3 ноября — провозглашена независимость британской колонии — острова Доминика. Первым премьер-министром страны стал Патрик Джон.
 5 ноября — на референдуме в Австрии 50,5 % высказалось против развития и использования атомной энергетики в стране. Соответствующая программа была закрыта.
 6 ноября — Исламская революция в Иране: в обстановке массовых волнений сформирован военный кабинет во главе с генералом Голямом Реза Азхари.
 11 ноября — в Кампучии распространено воззвание командира 4-й дивизии Хенга Самрина с призывом к свержению Пол Пота.
 12 ноября — в условиях однопартийной системы в Албании пошли выборы в Народное собрание.
 14 ноября — президент Боливии генерал Хуан Переда Асбун объявил о проведении всеобщих выборов в мае 1980 года.
 15 ноября — на парламентских выборах в Бразилии победила правящая партия АРЕНА, получившая 50,4 % голосов и 231 из 422 мест.
 18 ноября — в Гайане совершили групповое самоубийство более 900 членов общины «Храм народов».
 20 ноября — в Москве подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик и Социалистической Эфиопией.
 21 ноября — съезд правящей Демократической партии Гвинеи переименовал страну в Гвинейскую Народную Революционную Республику (носила название до 1984 года).
 22 ноября
 Приведено к присяге новое правительство Португалии во главе с Карлушем Мота Пинтой.
 Армия Социалистической Эфиопии восстанавливает контроль над столицей Эритреи городом Асмарой.
 В Никарагуа истёк срок ультиматума Сандинистского фронта национального освобождения президенту Анастасио Сомосе. Требование уйти в отставку до этой даты не было выполнено и фронт возобновил военные действия.
 24 ноября — военный переворот в Боливии. К власти пришёл генерал Давид Падилья, который назначил всеобщие выборы на 1979 год.
 25 ноября — на парламентских выборах в Новой Зеландии победила Национальная партия, премьер-министром остался Роберт Малдун.
 27 ноября — в Афганистане утверждён закон об аграрной реформе.
 30 ноября — три течения Сандинистского фронта национального освобождения Никарагуа пришли к соглашению о единстве действий против режима Анастасио Сомосы.

Декабрь 
 1 декабря — принят закон «О гражданстве СССР».
 2 декабря — в Кампучии объявлено о создании Единого фронта национального спасения Кампучии (ЕФНСК) во главе с Хенг Самрином.
 3 декабря
 Президент Ганы Фред Акуффо объявил о снятии запрета на деятельность политических партий.
 Всеобщие выборы в Венесуэле. Президентом избран правоцентрист Луис Эррера Кампинс (46,64 %), его партия КОПЕЙ получила 39,8 % и 84 места из 199 в Палате депутатов.
 5 декабря — в Москве подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между СССР и Демократической Республикой Афганистан.
 6 декабря — в Испании прошёл референдум, одобривший новую конституцию страны (вступила в силу 29 декабря).
 7 декабря — премьер-министром Японии стал Масаёси Охира.
 12 декабря
 В условиях однопартийной системы на всеобщих выборах в Замбии президентом в четвёртый раз безальтернативно переизбран Кеннет Каунда.
 на парламентских выборах в Южной Корее правящая Демократическая республиканская партия президента Пак Чон Хи получила 31,7 % голосов и 68 из 154 мест. Учитывая, что президент назначал ещё 77 депутатов парламента, правящее большинство не изменилось.
 13 декабря — в СССР присвоено звание генералов армии заместителям председателя КГБ генерал-полковникам С. К. Цвигуну и Г. К. Циневу, а также командующему погранвойсками генерал-полковнику В. А. Матросову.
 15 декабря — в Пекине и Вашингтоне опубликовано совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений между КНР и США с 1 января 1979. Соответственно, США прекращают дипломатические отношения с Тайванем.
 16-18 декабря — в Народной Демократической Республики Йемен прошли парламентские выборы.
 17 декабря
 52-я конференция ОПЕК в Абу-Даби приняла решение в 1979 году поэтапно поднять цены на нефть на 14,5 %.
 Досрочные парламентские выборы в Бельгии. Правящая партия христианских демократов получила 26,14 %, премьер-министром остался Поль ван ден Буйнантс.
 21 декабря — лидер Кампучии Пол Пот проводит совещание с командующими военными зонами и заявляет о скором переходе к партизанской борьбе.
 22 декабря
 В Пекине закончился III пленум ЦК Коммунистической партии Китая XI созыва. Принята программа экономических реформ, предложенная Дэн Сяопином. Заместителем Председателя ЦК КПК назначен Чэнь Юнь, в состав Политбюро избраны Ху Яобан, Ван Чжэнь и Дэн Инчао.
 Начало и свёртывание операции «Суверенитет» на чилийско-аргентинской границе.
 24 декабря
 В Брюсселе при посредничестве государственного секретаря США Сайруса Вэнса прошла встреча премьер-министра Египта Мустафы Халиля и министра иностранных дел Израиля Моше Даяна.
 На безальтернативных выборах президентом Руанды переизбран генерал Жювеналь Хабиаримана.
 25 декабря
 Вторжение вьетнамских войск на территорию Кампучии.
 Мехмет Шеху вновь назначен Народным собранием председателем Совета министров Народной социалистической республики Албании.
 26 декабря — Национальное собрание Южной Кореи переизбрало Пак Чон Хи президентом страны.
 27 декабря
 Скончался от рака президент Алжира Хуари Бумедьен. Исполняющим обязанности президента назначен Рабах Битат.
 Первая сессия Высшего народного совета Народной Демократической Республики Йемен избрала Абдель Фаттаха Исмаила главой государства — председателем Высшего народного совета и Али Насера Мухаммеда — премьер-министром страны.
 29 декабря — на безальтернативных выборах в Сингапуре президентом избран Бенджамин Ширс.
 30 декабря
 В Киеве введена в эксплуатацию первая в СССР линия скоростного трамвая, построенная по инициативе Владимира Веклича и Василия Дьяконова.
 Правительственные войска Кампучии без боя оставили стратегически важный город Кратьэх.
 Комитет Палаты представителей США приходит к заключению о том, что в покушении на президента Джона Ф. Кеннеди в 1963 году принимал участие ещё один вооружённый преступник.
 31 декабря — в Иране ушло в отставку военное правительство генерала Голяма Реза Азхари.

Без точных дат 
 Появилась группа SamulNori, основанная музыкантом Ким Док Су.
 Французские инженеры разработали разъём СКАРТ.
 Открыт памятник «Покорителям Самотлора» в городе Нижневартовске Россия.
 Восстановлен в учёном звании академик Степан Некрашевич, белорусский учёный-языковед и общественный деятель, инициатор создания и первый председатель Института белорусской культуры (сейчас — Национальная академия наук Беларуси).

Наука

Спорт

Музыка

Кино

Телевидение

Театр

Литература

Изобразительное искусство СССР

Компьютерные игры

Авиация

Метрополитен

Железнодорожный транспорт

Персоны года 
Человек года по версии журнала Time — Дэн Сяопин, китайский политик.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1978 году

Январь 
 1 января
 Крис Лемке, канадский актёр.
 Нина Ботт, немецкая актриса, певица и сёрфер.
 Видья Балан, индийская киноактриса.
 2 января
 Давид Муджири, грузинский футболист, полузащитник.
 Карина Смирнофф, известная американская танцовщица русско-греческого происхождения.
 Патриция де Леон, панамская актриса и фотомодель.
 3 января
 Константин Генич, российский футбольный журналист, ранее футболист.
 Лия Кебеде, эфиопская супермодель, дизайнер одежды и актриса.
 5 января
 Дженьюари Джонс, американская актриса.
 Эмилия Ридберг, шведская соул-певица.
 Америка Оливо, американская актриса, певица и фотомодель.
 6 января — Тара Спенсер-Нэйрн, канадская актриса.
 6 января — Эмилио Пальма, аргентинец, первый человек в истории, родившийся в Антарктиде.
 9 января
 Дженнаро Гаттузо, итальянский футболист и тренер.
 Эй Джей Маклин, певец, участник группы Backstreet Boys.
 Мэгги Райзер, американская актриса, фотомодель и СПИД-активистка.
 11 января — Холли Брисли, австралийская актриса.
 13 января — Себастьян Рейман, финский певец, актёр и телеведущий.
 17 января — Каролина Ардоаин, аргентинская актриса и фотомодель.
 18 января — Кристина Бабушкина, российская актриса театра и кино.
 20 января — Владимир Гройсман, украинский государственный и политический деятель, премьер-министр Украины (с 2016 года по 2019 год).
 24 января
 Екатерина Климова, российская актриса театра и кино.
 Верле Батенс, бельгийская актриса и певица.
 25 января — Владимир Зеленский, украинский государственный и политический деятель, президент Украины с 2019 г., актёр, юморист, капитан команды КВН «95-й квартал».
 26 января — Келли Стейблс, американская актриса.
 27 января — Дмитрий Щугорев, российский журналист, ведущий и корреспондент телеканала «Россия-24» (с 2007 года).
 28 января — Джанлуиджи Буффон, голкипер футбольного клуба «Парма».

Февраль 
 2 февраля
 Макарена Гомес, испанская актриса.
 Барбара Мори, мексиканская актриса и модель уругвайского происхождения.
 3 февраля
 Амаль Клуни, британский юрист ливанского происхождения, супруга Джорджа Клуни.
 Келли Салливан, американская актриса.
 Элиза Шнайдер, американская актриса и певица.
 4 февраля — Данна Гарсия, колумбийская актриса и певица.
 6 февраля — Елена Зеленская, Первая леди Украины.
 7 февраля — Эштон Кутчер, американский актёр.
 9 февраля — Эрин О’Коннор, английская фотомодель, актриса, телеведущая и писательница.
 11 февраля
 Ирина Муромцева, российский журналист и телеведущая.
 Тимур «Каштан» Батрутдинов, российский комедийный актёр и телеведущий.
 Лимари Надаль, пуэрто-риканская и американская актриса.
 14 февраля — Данай Гурира, американская актриса и драматург
 15 февраля — Анна Уколова, российская актриса театра и кино.
 16 февраля 
 Василиса Фролова, украинская телеведущая, модель, актриса.
 Любовь Толкалина, российская актриса театра и кино.
 20 февраля
 Челси Перетти, американская стендап комедиантка, телевизионная актриса и сценарист.
 Лорен Эмброуз, американская актриса.
 21 февраля
 Николь Паркер, американская актриса и певица.
 Ким Ха Ныль, южнокорейская актриса и модель.
 22 февраля — Елена Калинина, российская актриса театра и кино.
 23 февраля — Го Кэюй, китайская актриса.
 24 февраля — Она Грауэр, мексиканско-канадская актриса.
 26 февраля — Сурен Цормудян, российский писатель-фантаст.
 27 февраля
 Тома Песке, астронавт ЕКА, 10-й астронавт Франции.
 Каха Каладзе, грузинский футболист и политик.
 28 февраля — Бенджамин Райх, австрийский горнолыжник, двукратный олимпийский чемпион и 3-кратный чемпион мира.

Март 
 1 марта — Дженсен Эклс, американский певец, актёр и режиссёр.
 3 марта
 Магдалена Мельцаж, польская актриса и модель.
 Саманта Райан, американская порноактриса
 4 марта — Екатерина Приморская, российская актриса театра и кино.
 5 марта — Кимберли Маккалло, американская актриса мыльных опер.
 6 марта — Лара Кокс, австралийская актриса и фотомодель.
 7 марта — Хэтти Морахэн, английская театральная и телевизионная актриса.
 9 марта — Кэтрин Паркинсон, британская актриса
 10 марта — Марта Торне, испанская актриса и телеведущая
 11 марта — Дидье Дрогба, ивуарийский футболист, нападающий.
 12 марта — Татьяна Мухина, российская актриса театра и кино.
 14 марта — Моника Мейхем, австралийская порноактриса и танцовщица экзотических танцев.
 16 марта — Софи Хантер, британская актриса
 18 марта
 Анна Полупанова, белорусская актриса театра и кино.
 Вирджиния Уильямс, американская актриса.
 21 марта
 Рани Мукерджи, индийская актриса.
 Алёна Шередова, чешская фотомодель.
 22 марта — Дейзи Хаггард, английская актриса и кинопродюсер.
 23 марта
 Николь Том, американская актриса
 Анастасия Гриффит, английская актриса.
 Джоанна Пейдж, уэльская актриса и певица.
 24 марта — Аманда Брюгел, канадская телевизионная актриса.
 26 марта — Сандра Ромейн, румынская порноактриса.
 28 марта — Лина Хедлунд, шведская певица
 31 марта — Вивиан Шмитт, немецкая порноактриса.

Апрель 
 1 апреля — Анамария Маринка, румынская актриса.
 2 апреля — Джейми Рэй Ньюман, американская актриса и певица.
 3 апреля — Мэттью Гуд, английский актёр.
 5 апреля — Франциска ван Альмсик, немецкая пловчиха, десятикратный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы.
 6 апреля
 Игорь Семшов, российский футболист, полузащитник.
 Майлин Класс, английская певица, пианистка, фотомодель и актриса.
 Татьяна Найник, российская певица, актриса, модель, солистка и продюсер группы Maybe.
 8 апреля — Рэйчел Робертс, канадская актриса и фотомодель.
 10 апреля — Келли Стэффорд, английская порноактриса.
 13 апреля
 Карлес Пуйоль, испанский футболист, чемпион мира и Европы.
 Сильвия Мейс, нидерландская модель, актриса и ведущая
 16 апреля
 Иван Ургант, российский актёр, телеведущий.
 Лара Датта, индийская модель и актриса
 17 апреля — Линдси Хартли, американская актриса и певица.
 18 апреля — Сергей Григорович, основатель и директор GSC Game World
 19 апреля
 Джеймс Франко, голливудский актёр.
 Наталья Еприкян, российская эстрадная актриса.
 21 апреля — Юлия Печёнкина, российская легкоатлетка, четырёхкратная чемпионка мира, рекордсменка мира.
 25 апреля — Летисия Биркойер, бразильская модель.
 26 апреля — Анна Муглалис, французская актриса театра и кино.
 27 апреля — Стана Катич, канадская актриса сербско-хорватского происхождения.

Май 
 3 мая — Мири Месика, израильская певица и актриса.
 8 мая — Джози Маран, американская топ-модель и актриса.
 9 мая 
 Bebe, испанская певица
 Андрей Павленко, российский врач-онколог, хирург, руководитель онкологического центра клиники СПбГУ (ум. 2020).
 11 мая — Летиция Каста, французская топ-модель и актриса.
 12 мая — Малин Акерман, канадская модель шведского происхождения.
 15 мая — Каролин Даверна, канадская актриса.
 16 мая
 Ольга Зайцева, российская биатлонистка.
 Лионель Скалони, аргентинский футболист.
 18 мая
 Рикарду Карвалью, португальский футболист.
 Ольга Ломоносова, российская и украинская актриса.
 21 мая — Бриана Бэнкс, американская фотомодель и порноактриса немецкого происхождения
 22 мая
 Кэти Прайс, британская певица, автор песен, фотомодель, телеведущая, писатель, актриса, модный дизайнер и бизнесвумен.
 Джиннифер Гудвин, американская актриса кино и телевидения
 25 мая — Адам Гонтье, канадский музыкант (Three Days Grace).
 26 мая — Ана Паула Оливейра, бразильская футбольная судья, фотомодель и телеведущая.
 27 мая — Синди Сэмпсон, канадская актриса.

Июнь 
 2 июня
 Доминик Купер, английский актёр.
 Ли Со Ён, первый космонавт Южной Кореи, вторая азиатская женщина-космонавт.
 Никки Кокс, американская актриса и танцовщица.
 3 июня
 Камил Чонтофальски, словацкий футболист, вратарь.
 Наталья Валевская, российский модельер и дизайнер Haute Couture.
 4 июня — Дениз Гамзе Эргювен, турецко-французский кинорежиссёр.
 6 июня
 ODB, американский рестлер и актриса
 Джой Энрикес, американская актриса и певица.
 7 июня
 Мини Анден, шведская фотомодель и актриса.
 Эдриэнн Франц, американская актриса мыльных опер.
 8 июня — Мария Менунос, американская актриса, телеведущая и журналистка греческого происхождения.
 9 июня
 Мирослав Клозе, немецкий футболист, нападающий.
 Анна Табанина, российская актриса театра и кино
 Мэттью Беллами, вокалист, гитарист, клавишник и композитор, фронтмен группы Muse.
 Микаэла Конлин, американская актриса.
 Шанди Финнесси, американская фотомодель, актриса, Мисс США 2004.
 10 июня — Дональд Джозеф Куоллс, более известный как Ди-Джей Куоллс (DJ Qualls), американский актёр и продюсер.
 11 июня — Павел Мунтян, деятель российского анимационного кино
 12 июня — Алиса Гребенщикова, российская актриса театра и кино.
 13 июня — Гвен Саммерс, американская порноактриса
 15 июня — Бианна Голодрыга, американская телеведущая.
 16 июня — Даниэль Брюль, немецкий актёр испанского происхождения.
 16 июня — Линдси Маршал, английская актриса театра и кино.
 18 июня
 Ирина Пегова, российская актриса театра и кино.
 Эмма Хеминг, английская актриса и фотомодель.
 19 июня
 Дирк Новицки, немецкий баскетболист, чемпион НБА (2011).
 Миа Маэстро, аргентинская актриса, певица и композитор.
 Зои Салдана, американская киноактриса.
 20 июня — Фрэнк Лэмпард, английский футболист и тренер.
 21 июня — Эрика Дюранс, канадская актриса
 23 июня — Анна Миклош, российская актриса театра и кино.
 24 июня — Хуан Роман Рикельме, аргентинский футболист, олимпийский чемпион.
 27 июня — Кортни Форд, американская актриса.
 28 июня — Камилл Гуати, американская кино- и телеактриса.
 29 июня — Николь Шерзингер, американская поп/R&B певица.

Июль 
 1 июля
 Хиллари Так, американская актриса и общественный деятель
 Риа Дарем, американская фотомодель.
 2 июля
 Диана Гурцкая, российская певица.
 Джули Найт, американская порноактриса.
 3 июля — Анита Бури, фотомодель и танцовщица, победительница конкурса «Мисс Швейцария» 1999 года.
 4 июля — Беки Ньютон, американская актриса
 6 июля
 Тиа Маури, американская актриса
 Тамера Маури, американская актриса
 9 июля
 Дмитрий Дюжев, российский актёр.
 Линда Пак, американская телевизионная актриса
 12 июля — Мишель Родригес, американская актриса.
 14 июля — Виталий Гогунский, российский актёр, композитор, певец.
 15 июля — Сергей Рыбников, российский лётчик-испытатель, Герой Российской Федерации (2017, посмертно).
 16 июля — Брайан Бьянкини, американский актёр и фотомодель.
 17 июля
 Кэтрин Таун, американская актриса.
 Эмили Симон, французская певица, композитор и автор песен в жанре даунтемпо, электропоп.
 18 июля
 Вирджиния Раджи, итальянский политик, мэр Рима в 2016—2021.
 Шэйен Сильвер, американская порноактриса.
 19 июля
 Анна Федулова, российская лыжница, одиннадцатикратная чемпионка Сурдлимпийских игр. Заслуженный мастер спорта России (2000), самый титулованный сурдлимпиец в истории.
 Долорес Фонси, аргентинская модель, актриса театра, кино и телевидения.
 20 июля
 Павел Дацюк, российский хоккеист.
 Дженнифер Псаки, американский политик, пресс-секретарь Белого дома.
 Мария Александрова, российская артистка балета Большого театра, народная артистка России (2009).
 21 июля — Джош Хартнетт, американский актёр.
 22 июля
 Эй Джей Кук, канадская актриса кино и телевидения.
 Ирина Ортман, российская эстрадная певица
 24 июля — Джоанна Тейлор, английская актриса и фотомодель.
 26 июля — Ив Майлс, валлийская актриса
 28 июля — Мине Тугай, турецкая актриса.
 31 июля — Луиза Гриффитс, британская поп-певица, композитор, модель и актриса.

Август 
 2 августа — Наташья Уильямс, американская актриса, сценарист, певица и фотомодель.
 3 августа — Шанель Уоркман, американская актриса.
 5 августа
 Ксения Назарова, российская актриса театра и кино, телеведущая.
 Рита Фалтояно, венгерская порноактриса.
 6 августа — Мариса Миллер, американская модель и актриса.
 7 августа
 Юлия Чичерина, русская певица.
 Линси Дон Маккензи, британская порноактриса и модель.
 8 августа
 Дмитрий Шепель российский конькобежец.
 Контесс Вон, американская актриса и певица
 9 августа
 Одри Тоту, французская актриса.
 Даниэла Денби-Эш, английская телевизионная актриса.
 11 августа — Эмбер Мариано, американская актриса и телевизионная персона.
 14 августа — Кейт Ричи, австралийская актриса.
 15 августа — Лилия Подкопаева, украинская гимнастка.
 16 августа — Валерия Кораблёва, российский журналист и телеведущая.
 19 августа
 Екатерина Шульман, российский политолог и публицист
 Мишель Борт, американская сериальная киноактриса.
 20 августа — Анатолий Шарий, украинский политический деятель, журналист, видеоблогер, бизнесмен.
 22 августа
 Малин Крепин, шведская актриса («Последнее завещание Нобеля»).
 Ирина Леонова, российская актриса театра и кино.
 23 августа — Коби Брайант, американский баскетболист (ум. в 2020).
 24 августа — Бет Рисграф, американская актриса, фотограф.
 26 августа — Аманда Шулл, американская актриса и бывшая профессиональная балерина.
 28 августа — Келли Овертон, американская актриса, сценарист, режиссёр и продюсер.

Сентябрь 
 3 сентября — Николь Хилц, американская актриса и певица.
 5 сентября — Лаура Бертрам, канадская актриса
 6 сентября — Наталия Сиглиути, американская актриса и модель.
 7 сентября
 Любовь Тихомирова, российская актриса театра «Сатирикон» и театра им. Е. Вахтангова.
 Девон Сава, канадский киноактёр.
 8 сентября — Алисия Родс, британская порноактриса.
 11 сентября — Евгений Попов, российский тележурналист и телеведущий.
 12 сентября — Элизабетта Каналис, итальянская модель, телеведущая и актриса.
 13 сентября — Марлайн Барретт, американская телевизионная актриса.
 14 сентября
 Сильвия Наварро, известная мексиканская актриса театра и кино.
 Кармен Касс, эстонская топ-модель, актриса и политик.
 15 сентября
 Эйдур Гудьонсен, исландский футболист.
 Анатолий Пашинин, украинский актёр театра и кино.
 16 сентября — Каролина Дикманн, бразильская киноактриса.
 18 сентября
 Каору Мори, мексикано-уругвайская актриса.
 Пилар Лопес де Айала, испанская киноактриса.
 Кендра Ласт, американская порноактриса.
 19 сентября — Мишель Алвес, бразильская фотомодель.
 20 сентября — Сарит Хадад, популярная израильская певица.
 22 сентября
 Даниэлла Алонсо, американская актриса.
 Леа Вуд, английская фотомодель и певица.
 23 сентября — Татьяна Федоровская, российский кинорежиссёр, сценарист, актриса, художник.
 24 сентября — Ширли Бренер, израильско-американская актриса, кинопродюсер, телеведущая и писательница.
 27 сентября
 Наталья Власова, российская певица, актриса, музыкант, композитор, автор и исполнительница собственных песен.
 Пастора Солер, испанская певица
 Ани Лорак, украинская певица
 30 сентября — Кэндис Мишель, американская модель, актриса, профессиональный рестлер.

Октябрь 
 1 октября — Марина Симановская, российская хип-хоп-исполнительница и автор песен (ум. в 2002).
 2 октября
 Аюми Хамасаки, японская поп-певица.
 Франсиэли Фредузэски, бразильская актриса и модель.
 3 октября — Шэннин Соссамон, американская актриса.
 4 октября — Дэна Дэвис, американская актриса и певица.
 6 октября
 Лю Ян, первая женщина-космонавт Китая.
 Каролина Джиннинг, шведская актриса, певица, журналистка, телеведущая, писательница и художница.
 Самара Фелиппо, бразильская актриса.
 10 октября — Джоди Лин О’Киф, американская актриса и модель.
 14 октября
 Ашер Реймонд, американский артист.
 Пол Хантер, английский профессиональный снукерист.
 17 октября
 Сандро Шварц, немецкий футболист и футбольный тренер.
 Эрин Карплак, канадская актриса украинского происхождения.
 19 октября
 Арарат Кещян, российский актёр и телеведущий.
 Руслан Чагаев, узбекский боксёр.
 22 октября
 Ирина Россиус, российская телеведущая и журналист.
 Сюзанна Шадковски, польско-американская актриса театра и кино.
 26 октября
 Стефани Уоринг, английская актриса.
 Уайнн Эверетт, американская актриса.
 Александрия Карлсен, американская фотомодель, актриса и журналистка.
 27 октября — Ванесса Мэй, скрипачка китайского происхождения, композитор.
 28 октября
 Гвендолин Кристи, британская актриса
 Мартина Гусман, аргентинская актриса кино и телевидения, продюсер.
 Марта Этура, испанская актриса кино и телевидения.
 30 октября
 Аманда Своффорд, американская модель.
 Наталия Лаже, бразильская актриса театра, кино и телевидения.

Ноябрь 
 3 ноября — Джулия Тейлор, венгерская порноактриса.
 6 ноября
 Яна Чурикова, российская телеведущая.
 Тэрин Мэннинг, американская актриса, певица, композитор и дизайнер одежды.
 Даниела Сикарели, бразильская актриса, телеведущая MTV Brasil и фотомодель.
 Джолина Магдангал, филиппинская актриса и певица.
 7 ноября — Рио Фердинанд, английский футболист, центральный защитник.
 8 ноября — Джейн Дэнсон, английская актриса.
 10 ноября
 Кайла Коул, словацкая фотомодель, актриса, телеведущая.
 Ив, американская рэп-исполнительница и актриса.
 11 ноября
 Николай Крюков, российский гимнаст, чемпион Олимпийских игр (1996), абсолютный чемпион мира (1999).
 Людмила Радченко, российская модель, итальянская телеведущая, актриса.
 12 ноября
 Александра Мария Лара, немецкая актриса румынского происхождения.
 Лена Яда, американская актриса, фотомодель, сёрфер и рестлер.
 Эшли Уильямс, американская актриса.
 14 ноября
 Дельфин Шанеак, французская актриса, модель и диджей.
 Микайла Банас, новозеландская актриса и певица.
 15 ноября — Иван Маслов, российский военнослужащий, подполковник, Герой Российской Федерации (2012, посмертно).
 17 ноября
 Зои Белл, новозеландская актриса и каскадёр.
 Рэйчел Макадамс, канадская киноактриса.
 Кирти Редди, индийская актриса
 19 ноября
 Дрис Бёйтарт, основатель системы управления контентом Drupal.
 Наталья Бурмистрова, российская актриса театра и кино.
 Дарья Павленко, российская артистка балета, прима-балерина Мариинского театра.
 20 ноября — Надин Веласкес, американская актриса.
 24 ноября — Кэтрин Хайгл, американская актриса, продюсер.
 27 ноября — Шай Лав, немецко-американская порноактриса сицилийско-пуэрто-риканского происхождения.
 28 ноября
 Айми Гарсиа, американская актриса.
 Лиза Джейкаб, канадская актриса.
 29 ноября — Лорен Джерман, американская киноактриса.
 30 ноября — Гаэль Гарсиа Берналь, мексиканский киноактёр.

Декабрь 
 2 декабря
 Нелли Фуртадо, канадская певица.
 Крис Уолстенхолм, басист, бэк-вокалист и один из композиторов группы Muse.
 4 декабря — Мина Тандер, немецкая актриса.
 6 декабря — Карен Дениз Оберт, американская актриса и фотомодель.
 7 декабря
 Шири Эпплби, американская актриса.
 Александра Лебединская, российская актриса и режиссёр-постановщик.
 9 декабря — Джесси Меткалф, американский киноактёр.
 11 декабря — Тамара Тансыккужина, российская шашистка, семикратная чемпионка мира (в 2021).
 15 декабря
 Алексей Свирин, российский гребец, олимпийский чемпион (2004), президент федерации гребного спорта РФ.
 Вивиан Викторетт, бразильская актриса.
 17 декабря — Мэнни Пакьяо, филиппинский боксёр, политик и актёр.
 18 декабря — Кэти Холмс, американская актриса кино и телевидения.
 22 декабря
 Джоан Келли, канадская актриса.
 Миа Тайлер, американская «plus-size»-модель, актриса, адвокат.
 23 декабря
 Джоди Марш, британская медийная персона, модель, телеведущая и культуристка.
 Эстелла Уоррен, канадская актриса и фотомодель.
 25 декабря — Наталия Житкова, российская актриса
 29 декабря — Джиллиан Норрис, ирландская танцовщица и модель.
 31 декабря — Юлия Барсукова, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, олимпийская чемпионка, чемпионка мира.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1978 году
 28 февраля — Эрик Фрэнк Рассел, английский писатель-фантаст (род. 1905).
 3 марта — Василий Ефанов, советский живописец, народный художник СССР, член Академии художеств СССР, лауреат пяти Сталинских премий (род. 1900).
 18 марта — Ли Брэкетт, известная американская писательница-фантаст, жена Эдмонда Гамильтона (род. 1915).
 21 марта — Кэрролл О'Дэли, президент Ирландии в 1974—1976 (род. 1911).
 16 апреля — Филибер Циранана, 1-й президент Мадагаскара (1959—1972 годы) (род. 1912).
 16 апреля — Варвара Мясникова, советская актриса театра и кино (род. 1900).
 23 апреля — Иван Переверзев, советский актёр театра и кино, народный артист СССР (род. 1914).
 24 апреля — Федерико Чавес, президент Парагвая в 1949—1954 годах (род. 1882).
 28 апреля
 Роман Кармен, советский кинорежиссёр-документалист, кинооператор, журналист, сценарист, педагог, публицист, Герой Социалистического Труда, народный артист СССР (род. 1906).
 Мухаммед Дауд, глава Афганистана с 1973 года (род. 1909).
 1 мая
 Арам Хачатурян, армянский советский композитор, дирижёр, педагог, музыкально-общественный деятель, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда (род. 1903).
 Альдо Моро, известный итальянский политик, председатель Совета министров Италии в 1963—1968 и 1974—1976 годах (убит; род. 1916).
 9 мая — Габриэль Рамананцуа, мадагаскарский политический, государственный и военный деятель, в 1972—1975 президент и премьер-министр (род. 1906).
 12 мая — Василий Меркурьев, советский актёр театра и кино, театральный режиссёр, педагог, народный артист СССР (род. 1904).
 15 мая — Роберт Мензис, премьер-министр Австралии в 1939—1941 и 1949—1966 годах (род. 1894).
 21 мая — Игорь Аничков, советский лингвист (род. 1897).
 26 мая — Тамара Карсавина, русская балерина (род. 1885).
 28 мая — Владислав Дворжецкий, советский актёр театра и кино (род. 1939).
 29 мая — Юрий Домбровский, советский писатель, поэт и мемуарист (род. 1909).
 7 июня — Рональд Джордж Рейфорд Норриш, английский физико-химик, лауреат Нобелевской премии по химии (род. 1897).
 10 июня — Николай Позднеев, русский советский живописец (род. 1930).
 19 июня — Иван Тутаринов, советский военачальник, генерал-полковник, командующий ВДВ в 1959—1961 годах (род. 1904).
 22 июня
 Владимир Овчинников, советский живописец (род. 1911).
 Йенс Отто Краг, премьер-министр Дании в 1962—1968 и 1971—1972 годах (род. 1914).
 24 июня
 Мстислав Келдыш, Президент Академии наук СССР (1961—1975), трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и двух Сталинских премий (род. 1911).
 Ахмад аль-Гашими, президент Йеменской Арабской Республики (погиб в должности, род. 1941).
 26 июня — Салем Рубайя Али, президент Южного Йемена в 1969—1978 годах (убит, род. 1934).
 1 июля — Курт Штудент, немецкий лётчик-ас Первой мировой войны, основатель и первый командующий германских воздушно-десантных войск (род. в 1890).
 7 июля — Франсишку Мендеш, премьер-министр Гвинеи-Бисау (погиб в должности, род. 1939)
 13 июля — Михаил Первухин, советский государственный, политический и военный деятель (род. в 1904).
 22 июля — Андрей Хаустов, советский скульптор (род. в 1930).
 30 июля — Умберто Нобиле, итальянский дирижаблестроитель, исследователь Арктики, генерал (род. 1885).
 4 августа — Лиля Брик, российский литератор, муза В. В. Маяковского (род. 1891).
 6 августа — Павел VI, папа римский (род. 1897).
 15 августа — Иван Тюленев, советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза, полный кавалер Георгиевского креста (род. 1892).
 17 августа — Вера Марецкая, советская актриса театра и кино, народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат четырёх Сталинских премий (род. 1906).
 19 августа — Арчил Геловани, маршал инженерных войск СССР (род. 1915).
 21 августа — Николаас Дидерихс, президент ЮАР (скончался в должности, род. 1903).
 22 августа — Джомо Кениата, президент Кении в 1964—1978, один из лидеров панафриканского движения (род. 1891).
 27 августа — Ева Симонайтите, литовская писательница (род. 1897).
 30 августа — Михаил Семичастный, советский футболист и футбольный тренер, заслуженный мастер спорта (род. 1910).
 6 сентября — Адольф Дасслер, немецкий бизнесмен, руководитель фирмы Adidas (род. 1900).
 8 сентября — Рикардо Самора, испанский футболист, вратарь (род. 1901).
 14 сентября — Зенон Косидовский, польский писатель (род. 1898).
 15 сентября — Вилли Мессершмитт, немецкий инженер, авиаконструктор и производитель авиационной техники (род. 1898).
 28 сентября — Иоанн Павел I, папа римский (род. 1912).
 3 октября — Александр Белов, советский баскетболист, олимпийский чемпион (род. 1951).
 12 октября — Иван Пересыпкин, советский военачальник и государственный деятель, маршал войск связи (род. 1904).
 14 октября — Владимир Мясищев, советский авиаконструктор, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии (род. 1902).
 18 октября — Рамон Меркадер, испанский агент советских органов госбезопасности (род. 1913), известен как убийца Льва Троцкого.
 21 октября — Анастас Микоян, советский государственный и политический деятель (род. 1895).
 26 октября — Константин Бушуев, советский учёный в области ракетно-космической техники, Герой Социалистического Труда (род. 1914).
 3 декабря — Александр Панов, советский невропатолог, профессор, первооткрыватель клещевого энцефалита (род. 1905).
 8 декабря — Голда Меир, премьер-министр Израиля в 1969—1974 (род. 1898).
 10 декабря — Эмилио Портес Хиль, президент Мексики в 1928—1930 (род. 1890).
 17 декабря — Сергей Зверев, министр оборонной промышленности СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии (род. 1912).
 18 декабря — Александр Архангельский, советский авиаконструктор, Герой Социалистического Труда (род. 1892).
 20 декабря — Дмитрий Покрасс, советский композитор, дирижёр, пианист. Народный артист СССР (род. 1899).
 27 декабря — Хуари Бумедьен, алжирский государственный, военный и политический деятель, глава Алжира в 1965—1978 годах (род. 1932).

Нобелевские премии 
 Физика — Пётр Леонидович Капица — «За его базовые исследования и открытия в физике низких температур», Арно Аллан Пензиас и Роберт Вудро Уилсон — «За открытие микроволнового реликтового излучения».
 Химия — Питер Митчелл — «За вклад в понимание процесса переноса биологической энергии, сделанный благодаря созданию хемиосмотической теории».
 Медицина и физиология — Арбер, Вернер, Натанс, Даниел, Смит, Хамилтон
 Экономика — Герберт Александер Саймон — «За новаторские исследования процесса принятия решений в рамках экономических организаций».
 Литература — Исаак Башевис-Зингер — «За эмоциональное искусство повествования, которое, уходя своими корнями в польско-еврейские культурные традиции, поднимает вечные вопросы».
 Премия мира — Анвар Садат и Менахем Бегин

См. также

Примечания